Никола́й Ры́бин:
 Рыбин, Николай Андреевич (1914—1997) — ректор Калужского государственного педагогического института.
 Рыбин, Николай Ильич (1913—1989) — Герой Советского Союза.